Bramall ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Bramall (* 1957), britischer Dirigent
 Edwin Bramall, Baron Bramall (1923–2019), britischer Feldmarschall
 Ian Bramall (* 1964), kanadischer Fechter
 John Bramall (1923–2000), britischer Tontechniker
 Leonie Bramall (* 1963), kanadische Dressurreiterin